Федеральные выборы были проведены в Германии 16 июня 1898 года. Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала наибольшее число голосов, но получила лишь 56 депутатских мандата. Партия Центра, получив 102 из 397 мест, осталась крупнейшей партией в рейхстаге. Явка избирателей составила 68,1 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1898 года
1898 год в Германии